Ива се може односити на:
 Ива (име), женско име
 Ива (Алабама), град у савезној држави Алабама, САД
 Ива (Тенеси), насељено место без административног статуса у савезној држави Тенеси, САД